Der Kronzeuge steht für:

Der Kronzeuge (1989) (Gerald Seymour), Roman, dt. von Werner Richter; List, München 1987. ISBN 978-3-471-78627-7.
Der Kronzeuge (1969) (Glawny Swidetel), sowjetischer Film von Aida Mansarewa
 Der Kronzeuge (Medicopter 117 – Jedes Leben zählt), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Thomas Nikel (1998)
 Der Kronzeuge (2007), deutscher Film von Johannes Grieser
 Der letzte Kronzeuge – Flucht in die Alpen, deutscher Film von Urs Egger (2014)